Мечеть имама Хусейна

 Мечеть имама Хусейна, ранее «мечеть Ашумова» — мечеть в Ясамальском районе города Баку, в Азербайджане.
 Мечеть имама Хусейна —  шиитская мечеть Даммама (Саудовская Аравия), находящаяся в районе эль-Ануд.